Dieren
 Beren, een familie van zoogdieren
 het mannetje van sommige diersoorten; zie Benamingen voor dieren
 Beerdiertjes of mosbeertjes, een stam van kleine diertjes
 Teddybeer, speelgoed
 Mensen
 Bear (homocultuur), een (soms dikke) behaarde man in de homogemeenschap
 Sterrenkunde
 Grote Beer
 Kleine Beer (sterrenbeeld)
 Bouwkunde
 Beer (dam), een gemetselde dam in een vestinggracht
 Steunbeer, een bouwkundige constructie
 Geografie
 Beer (Devon), een plaats in het Engelse graafschap Devon
 De Beer (natuurgebied), een voormalig natuurgebied op Rozenburg
 Kleine Beer (natuurgebied), een natuurgebied in Zuid-Holland
 Beër, Bijbelse stad
 Literatuur
 Beren is de naam van een aantal personages uit de boeken van J.R.R. Tolkien; zie Beren (doorverwijspagina)
 Overig
 Gier, ontlasting van menselijke of dierlijke oorsprong
Beerput